Ugo I (ca 970 – † dopo 1059), 2° signore di Baux
 Ugo II († 1177), 5° signore di Baux
 Ugo III (1181-1240), 7° signore di Baux e 1° visconte di Marsiglia
 Ugo IV (†  1351), 11° signore di Baux e 3º conte di Avellino